Josh Davis :
 Josh Davis (basket-ball) (né en 1980), basketteur américain
 Josh Davis (natation) (né en 1972), nageur américain